Melograni è il plurale di melograno. Può riferirsi anche a:
Carlo Melograni – architetto italiano
Giuseppe Melograni – scienziato, naturalista e mineralogista italiano
Paola Severini Melograni  – giornalista, saggista, conduttrice radiofonica e produttrice televisiva italiana
Piero Melograni – storico, saggista e scrittore italiano